Аль-Касими (мн.ч. Аль-Кавасим; , мн.ч. ) — правящий род в эмиратах Рас-эль-Хайма и Шарджа, которые входят в Объединённые Арабские Эмираты.

История  
Клан Аль-Касими возглавлял племя аль-Кавасим, которое в середине XVIII века вместе с другими арабскими племенами переселилось из глубины Аравийского полуострова на юго-восточное побережье Аравии (область Ас-Сира). Вдоль побережья Персидского залива были сооружены укрепленные поселения, ставшие центрами племенных шейхств. Аль-Кавасим сделало своей столицей Рас-эль-Хайму, город на полуострове Мусандам на входе в Ормузский пролив. Как и многие другие арабские правители, аль-Касими претендуют на происхождение от  Мухаммада. 

После смерти шейха Султана I государство племени аль-Кавасим стало делиться на части между его сыновьями. Первым заявил о своей независимости шейх Ибрахим ибн Султан в Рас-эль-Хайме 1866 году, однако продержался всего год. Ещё через год, в 1869 году, наместник Рас-эль-Хаймы Хумаид ибн Абдаллах вновь заявил о независимости этого шейхства и правил вплоть до своей смерти в 1900 году, когда Рас-эль-Хайма вернулась под власть Шарджи. В 1871 году ещё два сына шейха Султана I, шейхи Маджид ибн Султан и Ахмад ибн Султан, провозгласили себя самостоятельными правителями один в Кальбе, другой в Диббе. Британия признала независимость Кальбы только в 1936 году. В 1937 г. шейхом Кальбы стал малолетний Хамад II, при котором страна долгое время управлялась регентами. После гибели шейха Хамада II в 1951 году англичане вернули Кальбу Шардже. В том же году под власть Шарджи вернулась и Дибба.

Шейхи Рас-эль-Хаймы окончательно стали независимыми в 1912 году, а в 1921 году их независимость признала Великобритания.

Шейхи аль-Кавасим 
 нач. XVIII в. Рахман I аль-Касими
 нач. XVIII в. Матар ибн Рахман
 1722—1740/60 гг. Рахман II ибн Матар
 1740/60—1777 гг. Рашид ибн Матар
 1777—1803 гг. Сакр I ибн Рашид
 1803—1866 гг. Султан I ибн Сакр
 1809—1814 гг. Касими свергнуты, исполняющий обязанности правителя Хасан ибн Али аль-Анайзи
 1814—1820 гг. Хасан ибн Рахман аль-Касими (вассал Саудов, правитель Рас-эль-Хаймы, но не Шарджи и не Ленге)
 1840—1840 гг. Сакр ибн Султан аль-Касими

Правители Шарджи 
 1866—1868 гг. Халид I бин Султан
 1868—1883 гг. Салим бин Султан
 1883—1914 гг. Сакр II бин Халид
 1914—1924 гг. Халид II бин Ахмад
 1924—1951 гг. Султан II бин Сакр
 1951—1951 гг. Мухаммад бин Сакр
 1951—1965 гг. Сакр III бин Султан
 1965—1972 гг. Халид III бин Мухаммад
 1972—1987 гг. Султан III бин Мухаммад
 1987—1987 гг. Абд аль-Азиз бин Мухаммад
 1987—по сей день Султан III бин Мухаммад

Шейхи Кальбы 
 1871—1900 гг. Маджид ибн Султан
 1900—1903 гг. Хамад I ибн Маджид
 1903—1937 гг. Саид ибн Хамад
 1937—1951 гг. Хамад II ибн Саид

Шейхи Диббы 
 1871—1883 гг. Ахмад I ибн Султан
 1883—1937 гг. Рашид ибн Ахмад
 1903—1924 гг. Халид ибн Ахмад (соправитель)
 1937—1951 гг. Ахмад II ибн Рашид

Правители Рас-эль-Хаймы 
 1866—1867 гг. Ибрахим ибн Султан
 1867—1868 гг. Халид ибн Султан
 1868—1869 гг. Салим ибн Султан
 1869—1900 гг. Хумайид ибн Абдаллах
В 1900—1921 (факт. 1912) годах Рас-эль-Хайма была объединена с эмиратом Шарджа.
 1909—1919 гг. Салим ибн Султан, в качестве губернатора, в 1912 году заявил о независимости
 1919—1948 гг. Султан II ибн Салим, признан Великобританией независимым шейхом с 7 июля 1921 года
 1948—2010 гг. Сакр ибн Мухаммад
 2010—по сей день Сауд ибн Сакр

Генеалогия 
Главная ветвь: шейхи аль-Касими → шейхи и эмиры Шарджи. Боковые ветви: шейхи и эмиры Рас-эль-Хаймы (выделены зелёным), шейхи Диббы (выделены красным), шейхи Кальбы (выделены синим). В скобках указано время правления.

Примечания

Источники 
 Асанбаев М. Б. Арабские монархии: общество, власть и государство.
 Рыжов К. В. Все монархи мира. Мусульманский Восток. XV—XX вв. — : Вече, 2004. — 544 с.
 
 https://web.archive.org/web/20170423093946/http://www.maltagenealogy.com/Libro%20d%27Oro%20della%20Mediterranean/Al-Qasimi.html

 
Рас-эль-Хайма
Шарджа